Красное Первое () — село,
Каменский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321881504. Население по переписи 2001 года составляет 84 (42/42 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Красное Первое находится на расстоянии в 1 км от реки Оскол (правый берег) и в 4,5 км от реки Верхняя Двуречная (левый берег), к селу примыкают большие лесные массивы: урочище Кирьяновский Лес и урочище Заливной Лес (дуб).

История 
 1925 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Двуречанского района